Гвен Смід (англ. Gwen Smid; нар. 1979, Вінніпег, Манітоба, Канада) — канадська письменниця, автор ілюстрований книг.
 Іпе Смід - президент футбольного клубу Камбюр.